Иглобрюхообра́зные, или скалозубообразные, или четырёхзубообразные, или сростночелюстные () — отряд лучепёрых рыб, характеризующийся удивительной формой тела его представителей. Большинство из них (около 250 видов) формой тела напоминают шар, диск или коробку. Большинство представителей отряда обитает в тёплых тропических морях и океанах вблизи экватора. Обычно держатся вдали от береговой линии. Но перед или во время шторма подходят близко к берегу.

У всех представителей данного отряда верхнечелюстные кости, в частности предчелюстные и челюстные, плотно соединены или срастаются между собой. Зубы челюстей сливаются между собой, образуя режущие пластины у некоторых подотрядов. Рот преимущественно маленький. Существуют виды, у которых развит воздушный мешок (желудок), необходимый для раздувания тела. На теле рыбы есть острые чешуйки, иногда они преобразовываются в острые шипы и иглы.

К этому отряду относятся рекордсмены среди рыб. Например, обыкновенная луна-рыба — самая плодовитая среди рыб. Крупная самка этой рыбы способна за один раз выметать до 300 млн икринок. А кузовковые способны выделять сильный яд.

Классификация 
В отряде иглобрюхообразных 1 вымерший и 5 современных подотрядов с 10 современными и 3 ископаемыми семействами, 106 родов и 435 современных видов. Названия по Нельсон, 2009::
 Подотряд  Plectocretacicoidei
 Семейство  Cretatriacanthidae
 Семейство  Plectocretacicidae
 Семейство  Protriacanthidae
 Подотряд Триакантодовидные (Triacanthodoidei)
 Семейство Триакантодовые (Triacanthodidae)
 Семейство 
 Подотряд Ostracioidea
 Семейство Аракановые (Aracanidae)
 Семейство Кузовковые (Ostraciidae)
 Подотряд Спинороговидные (Balistoidei)
 Семейство Единороговые (Monacanthidae)
 Семейство Спинороговые (Balistidae)
 Подотряд Иглобрюховидные (Tetraodontoidei)
 Семейство Ежи-рыбы (Diodontidae)
 Семейство Иглобрюхие (Tetraodontidae)
 Семейство Луны-рыбы (Molidae)
 Подотряд Triodontoidei
 Семейство Трёхзубовые (Triodontidae)

См. также

Примечания 

 
Отряды лучепёрых рыб